Alexanderfeld bezeichnet:

 Aleksandrowice (Bielsko-Biała)
 Alexandru cel Bun
 Beresanka